Cet article liste les maires de la commune de Garges-lès-Gonesse, commune du Val-d'Oise.

Liste des maires

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Garges-lès-Gonesse
 Conseil municipal
 Élections municipales en France
 Histoire des maires de France
 Maire

Liens externes 

 Liste des maires de Garges sur le site de la mairie de Garges
 Site internet de la mairie de Garges-lès-Gonesse

Garges-les-Gonesse
Garges-lès-Gonesse